Bois-d'Arcy (Yonne)
 Bois-d'Arcy (Yvelines)